Сосно́ва вулиця — назва вулиць у деяких населених пунктах України.

 У місті Дніпро:
Соснова вулиця — вулиця у Чечелівському районі.
Соснова вулиця — вулиця у Новокодацькому районі.
 Соснова вулиця — вулиця в місті Житомир.
 Соснова вулиця — вулиця в місті Запоріжжя.
 У місті Київ:
Соснова вулиця — вулиця в Дарницькому районі (Бортничі);
 Соснова вулиця — вулиця в Деснянському районі (Селище Радистів);
 Соснова вулиця — вулиця у Святошинському районі, місцевість Новобіличі;
 Соснова вулиця — вулиця у Святошинському районі, СТ «Нивки».
 Соснова вулиця — вулиця в місті Луцьк.
 Соснова вулиця — вулиця в місті Львів.
 Соснова вулиця — вулиця в місті Миколаїв.
 Соснова вулиця — вулиця в місті Полтава.
 Соснова вулиця — вулиця в місті Севастополь.
 Соснова вулиця — вулиця в місті Сімферополь.
 Соснова вулиця — вулиця в місті Суми.
 Соснова вулиця — вулиця в місті Ужгород.
 Соснова вулиця — вулиця в місті Харків.
 Соснова вулиця — вулиця в місті Чернівці.
 Соснова вулиця — вулиця в місті Чернігів.

Соснова вулиця — колишня назва вулиці Василя Седляра в Солом'янському районі Києва.

Вулиці